Nero (cognomen), een naam gebruikt in de Romeinse oudheid, oorspronkelijk als cognomen.
 Gaius Claudius Nero (3e eeuw v.Chr.), Romeins consul 
 Nero Julius Caesar (6 - 33), was een zoon van Germanicus en Agrippina maior.
 Nero (keizer) (37 - 68), Romeins keizer in de eerste eeuw na Christus en de bekendste Nero.
 Nero-bevel, een codenaam voor een bevel van Adolf Hitler tijdens de laatste dagen van het Derde Rijk.
 Nero (film), film uit 1922.
 Nero (strip), een strip van Marc Sleen.
 Nero (stripfiguur), stripheld van de strip "Nero & Co".
 Lijst van albums van Nero, een overzicht van verschenen stripalbums.
 Nero (F.C. De Kampioenen), een hond uit de televisieserie F.C. De Kampioenen.
 Nero Burning ROM, een programma om cd's en dvd's te branden. 
 Nero AG, het bedrijf dat dit programma maakt.
 Nero (automerk), een Nederlands merk driewielers.
 Nero (band), een Britse band.